French Open 2012 - gra pojedyncza mężczyzn – zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach drugiego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, French Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 27 maja a 11 czerwca na paryskich kortach im. Rolanda Garrosa.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Bibliografia 
 

French Open 2012
French Open – gra pojedyncza mężczyzn‎